Miloš Radulović ist der Name folgender Personen:

* Miloš Radulović (Politiker) (1929–2017), jugoslawischer Politiker, Präsident 1993 
 Miloš Radulović (Fußballtrainer) (* 1967), serbisch-montenegrinischer Fußballtrainer 
 Miloš B. Radulović (* 1990), montenegrinischer Fußballspieler 
 Miloš S. Radulović (* 1990), montenegrinischer Fußballspieler